Kladi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kladuk, vattendrag, 
 Desa Kladi, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar